Ecologische geografie (Frankrijk) 
 Ecologische geografie (Duitsland)